Sosniwka (ukrainisch ; russische Entsprechung Sosnowka/Сосновка) ist der Name mehrerer Orte in der Ukraine:

 Stadt in der Oblast Lwiw, Stadtkreis von Tscherwonohrad, siehe Sosniwka

 Dorf in der Oblast Charkiw, Rajon Krasnohrad, siehe Sosniwka (Krasnohrad)
 Dorf in der Oblast Charkiw, Rajon Solotschiw, siehe Sosniwka (Solotschiw)
 Dorf in der Oblast Charkiw, Rajon Walky, siehe Sosniwka (Walky)
 Dorf in der Oblast Chmelnyzkyj, Rajon Bilohirja, siehe Sosniwka (Bilohirja)
 Dorf in der Oblast Chmelnyzkyj, Rajon Dunajiwzi, siehe Sosniwka (Dunajiwzi)
 Dorf in der Oblast Chmelnyzkyj, Rajon Jarmolynzi, siehe Sosniwka (Jarmolynzi)
 Dorf in der Oblast Chmelnyzkyj, Rajon Slawuta, siehe Sosniwka (Slawuta)
 Dorf in der Oblast Dnipropetrowsk, Rajon Pokrowske, siehe Sosniwka  (Pokrowske)
 Dorf in der Oblast Kiew, Rajon Iwankiw, siehe Sosniwka (Iwankiw)
 Dorf in der Oblast Kiew, Rajon Makariw, siehe Sosniwka (Makariw)
 Dorf in der Oblast Kiew, Rajon Perejaslaw-Chmelnyzkyj, siehe Sosniwka (Perejaslaw-Chmelnyzkyj)
 Dorf in der Oblast Kirowohrad, Rajon Oleksandriwka, siehe Sosniwka (Oleksandriwka)
 Dorf in der Oblast Luhansk, Rajon Starobilsk, siehe Sosniwka (Starobilsk)
 Dorf in der Oblast Lwiw, Rajon Lwiw, siehe Sosniwka (Lwiw)
 Dorf in der Oblast Lwiw, Rajon Sambir, siehe Sosniwka (Sambir)
 Dorf in der Oblast Poltawa, Rajon Hadjatsch, siehe Sosniwka (Hadjatsch)
 Dorf in der Oblast Poltawa, Rajon Kobeljaky, siehe Sosniwka (Kobeljaky)
 Dorf in der Oblast Poltawa, Rajon Krementschuk, siehe Sosniwka (Krementschuk)
 Dorf in der Oblast Poltawa, Rajon Poltawa, siehe Sosniwka (Poltawa)
 Dorf in der Oblast Poltawa, Rajon Schyschaky, siehe Sosniwka (Schyschaky)
 Dorf in der Oblast Riwne, Rajon Dubno, siehe Sosniwka (Dubno)
 Dorf in der Oblast Schytomyr, Rajon Malyn, siehe Sosniwka (Malyn)
 Dorf in der Oblast Schytomyr, Rajon Korosten, Stadtgemeinde Olewsk, siehe Sosniwka (Korosten, Olewsk)
 Dorf in der Oblast Schytomyr, Rajon Schytomyr, siehe Sosniwka (Schytomyr)
 Dorf in der Oblast Sumy, Rajon Hluchiw, siehe Sosniwka (Hluchiw)
 Dorf in der Oblast Sumy, Rajon Konotop, siehe Sosniwka (Konotop)
 Dorf in der Oblast Sumy, Rajon Nedryhajliw, siehe Sosniwka (Nedryhajliw)
 Dorf in der Oblast Ternopil, Rajon Schumsk, siehe Sosniwka (Schumsk)
 Dorf in der Oblast Tschernihiw, Rajon Korjukiwka, siehe Sosniwka (Korjukiwka)
 Dorf in der Oblast Tschernihiw, Rajon Sosnyzja, siehe Sosniwka (Sosnyzja)
 Dorf in der Oblast Winnyzja, Rajon Pohrebyschtsche, siehe Sosniwka (Pohrebyschtsche)
 Dorf in der Oblast Wolyn, Rajon Kamin-Kaschyrskyj, siehe Sosniwka (Kamin-Kaschyrskyj)

 Siedlung in der Oblast Saporischschja, Rajon Melitopol, siehe Sosniwka (Melitopol)
 Siedlung in der Oblast Winnyzja, Rajon Tultschyn, siehe Sosniwka (Tultschyn)

 ehemaliges Dorf in der Oblast Schytomyr, Rajon Owrutsch, siehe Sosniwka (Owrutsch)

Siehe auch:
 Sosnowka